A Eredivisie de 1969–70 foi a 14ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Feijenoord entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1969-70 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1969–70
1969 no futebol
1970 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1969
Desporto nos Países Baixos em 1970